Анстед

 Анстед (автомобиль) — автомобиль производившийся в Соединённых Штатах Америки в первой половине XX века.
 Анстед (Западная Виргиния) — (Ansted) — город в штате Западная Вирджиния, США.
 Анстед, Дэвид Томас — (David T. Ansted) — (1814-1880), английский учёный, геолог и писатель.
 Анстедт, Иван Осипович — барон, дипломат русской службы, действительный тайный советник.